Jue – rodzaj naczynia używanego w starożytnych Chinach